Licinia was de naam van meerdere vrouwen uit de plebejische gens Licinia:
 Licinia (echtgenote van Marcus Porcius Cato Censorius maior) (- ca. 155 v.Chr.), echtgenote van de consul en censor Marcus Porcius Cato Censorius maior
 Licinia (echtgenote van Claudius Asellus) (- ca. 153 v. Chr.), werd wegens de vermeende moord op haar man gewurgd;
 Licinia (echtgenote van Gaius Sulpicius Galba), oudste dochter van Publius Licinius Crassus Dives Mucianus, consul in 131 v.Chr., en echtgenote van Gaius Sulpicius Galba;
 Licinia (echtgenote van Gaius Sempronius Gracchus), jongere dochter van Publius Licinius Crassus Dives Mucianus en echtgenote van Gaius Sempronius Gracchus;
 Licinia (dochter van Gaius Licinius Crassus), Vestalin;
 Licinia (echtgenote van Publius Cornelius Scipio Nasica), oudere dochter van de redenaar Lucius Licinius Crassus;
 Licinia (echtgenote van Gaius Marius minor), jongere dochter van de redenaar Lucius Licinius Crassus;
 Licinia (Vestalin), in 73 v.Chr. wegens een vermeende verhouding met Marcus Licinius Crassus Dives aangeklaagd, maar vrijgesproken;
 Licinia Magna, echtgenote van Lucius Calpurnius Piso, consul in 57 n.Chr.;
 Licinia Praetextata, dochter van Marcus Licinius Crassus Frugi, consul in  64 n. Chr., Vestalin;
 Licinia Eudoxia, echtgenote van de West-Romeinse keizer Valentinianus III en Petronius Maximus

Wikipedia:Doorverwijspagina